Новий Буг — місто у Миколаївській області;
 Новий Буг — залізнична станція Одеської залізниці розташована на околиці однойменного міста Миколаївської області;